Езги Сертел () е турска актриса.

Биография 
Езги Сертел е родена на 1 октомври 1981 година в град Сафранболу, Турция.

Филмография

Външни препратки 
 Официален сайт  
 Езги Сертел в SinemaTürk 
 Езги Сертел в Diziler.com 
 Езги Сертел в Sinemalar.com 
 Езги Сертел в IMDb 

Турски актьори и актриси
Родени в Сафранболу